Federico Bellelli – politico italiano
 Fulgenzio Bellelli – religioso italiano
 Gennaro Bellelli – politico italiano
 La famiglia Bellelli - dipinto di Edgar Degas